Памятники Манасу установлены:
 Памятник Манасу (Бишкек) — в Бишкеке
 Памятник Манасу Великодушному в Москве